El nombre romano Honorio puede referirse a:

 Honorio (nombre), nombre propio.

 Honorio (emperador) (Flavio Honorio Augusto, 384–423), emperador romano occidental 395–423;
 Honorio I (f. en 638), Papa 625–638;
 Honorio II (f. en 1130), Papa 1124-1130;
 Honorio III (1150-1227), Papa 1216-1227;
 Honorio IV (1210-1287), Papa 1285-1287;
 Honorio II (antipapa) (f. en 1072), 1061-1064;
 Honorio de Canterbury (f. 653), santo y arzobispo de Canterbury 627–653;
 Honorio de Amiens, santo y obispo de Amiens;
 Honorio de Tebas, escritor medieval posiblemente legendario;
 Honorio de Autun (1080-1151), teólogo cristiano;
 Honorio de Kent (f. c. 1210), archidiácono de Richmond y canonista